Серге́й Ива́нович Кра́вченко:
 Кравченко, Сергей Иванович (род. 1947) — скрипач, музыкальный педагог.
 Кравченко, Сергей Иванович (род. 1960) — городской голова Луганска.